Volo United Arab Airlines 869 – volo precipitato il 19 luglio 1962

 Volo United Arab Airlines 869 – volo precipitato il 28 luglio 1963